Torkhustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torkhustjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Torkhustjärnen (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (1,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn